Zoco bezeichnet:
 Zoco (Weinbau), Natursteinmauer zum Windschutz von Weinreben auf der Insel Lanzarote
 Zoco (Gar) (左左乡), die Gemeinde Zoco im Kreis Gar des Regierungsbezirks Ngari im Autonomen Gebiet Tibet der Volksrepublik China

Zoco ist der Familienname von:
 Ignacio Zoco (1939–2015), spanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Zoko